De wereldkampioenschappen turnen 2018 waren de 48ste editie van de wereldkampioenschappen (WK) turnen. Het toernooi vond plaats van 25 oktober tot en met 3 november 2018 in de Aspire Dome in Doha, Qatar. Het was de eerste keer dat dit georganiseerd wordt in het Midden-Oosten.

De wereldkampioenschappen dienden als eerste kwalificatiemogelijkheid voor het turntoernooi van de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio. De top drie van de teamwedstrijd plaatsen zich voor Tokio.

Programma

Mannen

Vrouwen

Resultaten

Mannen

Team 

De drie beste landen kwalificeerden zich voor de Olympische Zomerspelen 2020.

Meerkamp individueel

Vloer

Paard voltige

Ringen

Sprong

Brug

Rekstok

Vrouwen

Team 

De drie beste landen kwalificeerden zich voor de Olympische Zomerspelen 2020.

Meerkamp individueel

Sprong

Brug ongelijk

Balk

Vloer

Medaillespiegel

Externe link 
  Officiële website

2018
Turnen
Sport in 2018